Welew ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Welew (* 1989), bulgarischer Eishockeyspieler
 Milen Welew (* 1971), bulgarische Tennisspieler
 Welko Welew (* 1948), bulgarischer Leichtathlet